John Mark peut faire référence à :

  (1873–1948), MP au parlement d'Irlande du Nord pour Londonderry
 John Mark (1925-1991), a allumé la flamme olympique aux Jeux olympiques d'été de 1948

Voir aussi
 John Marks